Центральный телеграф (; ) — колониальное здание в Рангуне в Бирме (сейчас Янгон, Мьянма), построенное в 1913—1917 годах. Входит в список наследия города Янгон. В настоящее время в нём располагаются правительственные офисы Почта и телекоммуникации Мьянмы (MPT).

История 
Здание Центральной телеграфной службы, расположенное на углу улиц Пансодан и Маха Бандула, было сооружено британскими колониальными властями. Центральный телеграф был спроектирован шотландским архитектором Джоном Беггом, который также спроектировал другие здания колониальной эпохи в Рангуне, в том числе Таможенный дом на Стрэнд-роуд и здание Типографии и издательства.

Строительство четырёхэтажного здания со стальным каркасом велось между 1913 и 1917 годами и было доставлено Clark & Greig. Какое-то время в здании размещалась Бирманская радиовещательная служба.

Галерея

См. также 
 Центральный железнодорожный вокзал Янгона
 Ратуша Янгона
 Янгонский зоопарк

Примечания 

Британская империя
Здания и сооружения Янгона
Телеграф
Телефонные станции